Pulaski County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pulaski County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 79000454
 Pulaski County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001224
 Pulaski County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 07001282
 Pulaski County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 79001391
 Pulaski County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 82004582